Dulaurens bzw. du Laurens ist der Familienname folgender Personen: 

 André du Laurens (1558–1609), französischer Arzt, Hochschullehrer, Leibarzt und Anatom
 Henri-Joseph Dulaurens (1719–1793), französischer Abbé, Autor und Philosoph